Andrea Henkel – niemiecka biathlonistka
 Heike Henkel – niemiecka lekkoatletka
 Henner Henkel – niemiecki tenisista
 Rainer Henkel – niemiecki pływak
 Henkel – niemiecki koncern chemiczny

zobacz też 
 Heinkel